Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute du 8 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Judy Tegart et Tony Roche enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1966
Adelaide
Tennis en Australie en 1966
Décembre 1966